Лесё (дат. Læsø) — многозначный термин.

 Лесё — крупнейший остров в проливе Каттегат; находится под юрисдикцией Дании. 
 Лесё — аэродром в Дании, расположенный в 3,5 км на север от города Бюрума на острове Лесё.
 Лесё — датская коммуна в составе области Северная Ютландия.